Os Campeonatos Português de Andebol da 2ª Divisão, 3ª Divisão e 4ª Divisão, são competições de Andebol de Portugal. A 2ª Divisão (segundo escalão, terceiro a partir de 2001/2002) realiza-se desde 1966/1967, à 3ª Divisão (terceiro escalão, quarto a partir de 2001/2002) desde 1978/1979 e a 4ª Divisão (quarto escalão) apenas realizou-se 1 vez na época  de 1985/1986.

Referências 

http://portal.fpa.pt/publishing/img/home_275/fotos/57311300591031310315.pdf

http://portal.fpa.pt/fap_portal/do?com=DS;1;111;+PAGE(2000070)+COD_COR_CAIXA(2)+K-CATEGORIA(298)+K-ID(5156);

http://portal.fpa.pt/fap_portal/do?com=DS;1;111;+PAGE(2000070)+COD_COR_CAIXA(2)+K-CATEGORIA(298)+K-ID(5163);

 
Competições de andebol de Portugal